Браян Ангуло (1989) — колумбійський футболіст
 Іван Ангуло (ісп. Iván Angulo, нар. 22 березня 1999, Тумако) — колумбійський футболіст, півзахисник клубу «Енвігадо».
 Ігор Ангуло (ісп. Igor Angulo, нар. 26 січня 1984, Більбао) — іспанський футболіст.
 Мігель Ангуло (ісп. Miguel Ángel Angulo, нар. 23 червня 1977, Ов'єдо) — іспанський футболіст.
 Педро Фернандес дель Кампо-і-Ангуло, Педро Фернандес дель Кампо-і-Ангуло, маркіз Мехорада (ісп. Pedro Fernández del Campo y Angulo, Marqués de Mejorada) — іспанський державний діяч.
 Серхіо Ангуло (ісп. Sergio Angulo, 1960) — колумбійський футболіст і футбольний тренер.